Парфёновское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

 Парфёновское сельское поселение — входит в Великоустюгский район Вологодской области
 Парфёновское сельское поселение — входит в Черемховский район Иркутской области